Harry Stradling peut nommer :
Harry Stradling Sr. (1901-1970), directeur de la photographie américain, souvent crédité 'Harry Stradling' ;
Harry Stradling Jr. (1925-2017), également directeur de la photographie américain, fils du précédent, parfois lui aussi crédité 'Harry Stradling'.